Ермо́лова — женская форма русской фамилии Ермолов. Известные носительницы:

 Ермолова, Валентина Ивановна (1940—2023) — советская писательница.
 Ермолова, Ирина Владимировна (род. 1969) — российская театральная актриса.
 Ермолова, Мария Николаевна (1853—1928) — российская театральная актриса.